The Crimson Cross – cortometraggio del 1913 prodotto dall'Eclair American
 The Crimson Cross – film del 1921 diretto da George Everett